Schützenhalle ist der Name vieler Veranstaltungshallen, darunter:

 Schützenhalle Plettenberg
 Schützenhalle Siedlinghausen
 Neue Schützenhalle (Lüdenscheid)
 Schützenhalle Brilon, siehe St. Hubertus Schützenbruderschaft 1417 Brilon #Schützenhalle
 Schützenhalle Golzheim, siehe Golzheim #Schützenhalle
 Schützenhalle Günne, siehe Günne #Schützenbruderschaft/Schützenhalle